Název Obraz Doriana Graye má více uměleckých děl:

 Obraz Doriana Graye – román Oscara Wildea
 Obraz Doriana Graye (film) – film z roku 2005 na motivy románu Oscara Wildea
 Obraz Doriana Graye (muzikál) – muzikál Michala Pavlíčka na motivy románu Oscara Wildea
 Portrét Doriana Graya – československý TV film z roku 1969
 Portrét Doriana Graya – československý TV film z roku 1988

Podobné téma 
 Dorian Gray – americký film z roku 2009 na motivy románu Obraz Doriana Graye od Oscara Wildea